Navy Wife – film del 1935 diretto da Allan Dwan
Navy Wife – film del 1956 diretto da Edward Bernds